Sparkman ist der Familienname folgender Personen:

 Drake Sparkman, Mitbegründer von Sparkman & Stephens
 James Sparkman, Mitbegründer von Sparkman & Stephens
 John Sparkman (1899–1985), US-amerikanischer Politiker
 Stephen M. Sparkman (1849–1929), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sparkman (Arkansas)
 Sparkman (Tennessee)